Чемпионат Европы по хоккею на траве (мужчины)
 Чемпионат Европы по хоккею на траве (женщины)